Il singolare del torneo di tennis Hamilton Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Joyce che ha battuto in finale Gouichi Motomura 4-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Gouichi Motomura (finale)
 Dejan Petrović (secondo turno)
 Barry Cowan (semifinali)
 Neville Godwin (semifinali)

 Michael Hill (quarti di finale)
 Mark Nielsen (primo turno)
 Yaoki Ishii (primo turno)
 Paul Kilderry (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hamilton Challenger 2000